Shou  – altro nome di Shu, divinità della mitologia egizia
Shou  – variante di trascrizione del nome proprio di persona giapponese Shō
Shou Xing  – divinità della mitologia cinese
Robin Shou  – attore cinese